Op de 79e editie van de Australian Open in 2005 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbel­spel van 19 tot en met 30 januari 2005.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Ruano Pascual speelde samen met landgenote Conchita Martínez – zij waren als vierde geplaatst, maar kwamen niet voorbij de eerste ronde. Het eerste reekshoofd, Nadja Petrova met Meghann Shaughnessy, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het als zesde geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Alicia Molik won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vijftiende geplaatste Amerikaanse koppel Lindsay Davenport en Corina Morariu in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Koeznetsova had daarnaast al tien dubbelspeltitels met andere partners; Molik drie. De Belgische Els Callens speelde samen met de Australische Lisa McShea – dit team verloor hun openingspartij en ging dus niet door naar de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2005